Óglaigh na hÉireann (irisch für „Freiwillige Irlands“) ist der Name folgender Organisationen:

 Irish Volunteers (1913 bis 1919)
 Irische Streitkräfte, das Militär der heutigen Republik Irland
 Irisch-Republikanische Armee – mehrere Gruppierungen